Minghua bezeichnet:

 Minghua (Nangong) (明化镇), Großgemeinde der Stadt Nangong in der chinesischen Provinz Hebei
 Minghua (Sunan) (明花乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Sunan in der chinesischen Provinz Gansu
 Minghua (Huadian) (明桦街道), Straßenviertel der Stadt Huadian in der chinesischen Provinz Jilin
 Minghua (Schiff), ein chinesisches Passagier- und Hotelschiff